Garnett (Kansas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Angelica Garnett (1918-2012), Engels schrijver
 David Garnett (1892-1981), Brits schrijver
 Kevin Garnett (1976), Amerikaans basketballer
 Richard Garnett (1835-1906), Brits schrijver
 Tay Garnett (1894-1977), Amerikaans filmregisseur